IIl singolare del torneo di tennis Challenger Ciudad de Guayaquil 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Nicolás Lapentti che ha battuto in finale Daniel Gimeno Traver 6-3, 66-7, 7-5.

Teste di serie 

 Sergio Roitman (secondo turno)
 Luis Horna (quarti di finale)
 Juan Pablo Brzezicki (quarti di finale)
 Santiago Ventura (primo turno)

 Nicolás Lapentti (Campione)
 Flavio Cipolla (secondo turno)
 Juan Pablo Guzmán (primo turno)
 Brian Dabul (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger Ciudad de Guayaquil 2007